Серге́й Александрович Его́ров:
 Егоров, Сергей Александрович (род. 1992) — российский боксёр-любитель, серебряный призёр чемпионата России.
 Егоров, Сергей Александрович (род. 1986) — российский боксёр-саватье.